Павловци могу бити:

 Павловци (Рума), насељено место у општини Рума, Сремски округ, Република Србија
 Павловци (Брестовац), насељено место у општини Брестовац, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Павловци (Нова Капела), насељено место у општини Нова Капела, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска
 Павловци (Ормож), насељено место у општини Ормож, Подравска регија, Република Словенија

Види још 
 Павловце